Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2012 года проходил с 10 ноября по 2 декабря в городе Ханты-Мансийске (Россия). В турнире по нокаут-системе приняли участие 64 шахматистки. Чемпионкой стала Анна Ушенина из Харькова (Украина).

Примечательно, что Анна Ушенина на момент матча была лишь четвёртой в рейтинге шахматисток Украины, а в турнире участвовали действующая чемпионка мира и несколько экс-чемпионок.

Участницы 

Хоу Ифань (, 2606)
Хампи Конеру (, 2610)
Анна Музычук (, 2586)
Чжао Сюэ (, 2565)
Екатерина Лагно (, 2553)
Надежда Косинцева (, 2539)
Виктория Чмилите (, 2524)
Мари Себаг (, 2521)
Валентина Гунина (, 2517)
Пиа Крамлинг (, 2516)
Татьяна Косинцева (, 2515)
Харика Дронавалли (, 2512)
Бела Хотенашвили (, 2504)
Александра Костенюк (, 2501)
Цзюй Вэньцзюнь (, 2501)
Антоанета Стефанова (, 2491)
Чжу Чэнь (, 2491)
Анна Затонских (, 2489)
Наталья Погонина (, 2478)
Мария Музычук (, 2476)
Элина Даниелян (, 2476)
Хоанг Тхань Чанг (, 2470)
Ирина Круш (, 2470)
Алиса Галлямова (, 2468)
Ольга Гиря (, 2467)
Хуан Цянь (, 2465)
Лилит Мкртчян (, 2457)
Лейла Джавахишвили (, 2455)
Елена Дембо (, 2454)
Анна Ушенина (, 2452)
Наталья Жукова (, 2451)
Моника Соцко (, 2445)

Эльмира Скрипченко (, 2441)
Го Ци (, 2432)
Дейси Кори (, 2429)
Нино Хурцидзе (, 2428)
Анастасия Боднарук (, 2415)
Кетеван Арахамия-Грант (, 2414)
Шэнь Ян (, 2413)
Ивета Райлих (, 2410)
Екатерина Ковалевская (, 2409)
Ли Жофань (, 2394)
Евгения Овод (, 2384)
Сопико Хухашвили (, 2383)
Кристина-Адела Фойшор (, 2383)
Светлана Матвеева (, 2377)
Каролина Лухан (, 2369)
Анастасия Зезюлькина (, 2367)
Марина Романько (, 2355)
Атуса Пуркашиян (, 2321)
Татев Абрамян (, 2304)
Марица Аррибас Робайна (, 2273)
Сваминатан Сумья (, 2251)
Мадина Давлетбаева (, 2220)
Шаесте Гадер Пур (, 2219)
Гу Сяобин (, 2209)
Ирина Березина (, 2190)
Ингрид Альяга Фернандес (, 2175)
Мелисса Кастрильон Гомес (, 2159)
Мона Халед (, 2155)
Наталья Худгарян (, 2138)
Амина Мезиуд (, 2055)
Дениз Фрик (, 1871)
Сачини Ранасингх (, 1821)

Результаты

Турнирная сетка

Финал 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!Участницы !! Рейтинг !! width=1em|1 !! width=1em|2 !! width=1em|3 !! width=1em|4 !! R1 !! R2 !! Очки
|-
| align=left |  Анна Ушенина || 2452
| ½ ||style="background-color:#DCDCDC"| ½ || 1
|style="background-color:#DCDCDC"| 0 ||style="background-color:#DCDCDC"| ½ || 1 || 3½
|-
| align=left |  Антоанета Стефанова || 2491
| style="background-color:#DCDCDC"| ½ || ½ ||style="background-color:#DCDCDC"| 0
| 1 || ½ ||style="background-color:#DCDCDC"| 0 || 2½
|}

Ссылки 
 Women's World Championship 2012
 Чемпионат мира среди женщин
 Чемпионат мира среди женщин 2012
 Сергей Шипов. Путь Золушки // 64 — Шахматное обозрение. — 2012. — № 12. — С. 10—27.

Международные соревнования по шахматам в России
Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Ноябрь 2012 года
Декабрь 2012 года
Спорт в России в 2012 году
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в 2012 году